Hithaadhoo ist der Name zweier Inseln der Malediven:

 Hithaadhoo (Baa-Atoll), eine Insel im Verwaltungsatoll Baa
 Hithaadhoo (Gaafu-Alif-Atoll), eine Insel im Verwaltungsatoll Gaafu Alif

Siehe auch Hithadhoo